Gudrun Landgrebe – attrice tedesca
 Jonathan Landgrebe – editore tedesco 
 Karl Landgrebe – compositore e funzionario nazionalsocialista tedesco 
 Ludwig Landgrebe – filosofo e accademico austriaco